Roerich  es un apellido de origen alemán (Röhrich)  aunque importante en algunas familias de Rusia. Puede entonces hacer referencia a:

 Yuri Roerich (más conocido por la transcripción de su nombre al alemán y al inglés: George Roerich (1902–60), tibetólogo ruso, hijo de Nikolái Roerich o Nicholas Roerich;
 Helena Roerich neé Helena Shaposhnikova (1879–1955), escritora mística y esotérica rusa esposa de  Nikolái Roerich;
 Nicolai Roerich o Nikolái Roerich o más conocido por su nombre transcripto al inglés como Nicholas Roerich (1874–1947), pintor, escritor, arqueólogo y teósofo ruso; 
 Svetoslav Roerich (1904–93), pintor ruso hijo de Nikolái Roerich o Nicholas Roerich.

Otros 
 (4426) Roerich, un asteroide del cinturón principal;
 Nicholas Roerich Museum, un museo de la ciudad de Nueva York dedicado principalmente, tal cual lo señala su nombre a las obras Nicholas Roerich;
 Pacto Roerich  o, en inglés, Roerich Pact, un tratado internacional para la protección de instituciones y monumentos científicos y artísticos.
 Roeriquismo  o, en inglés, Roerichism, un movimiento espiritual, cultural y movimiento social que surgió en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX.